

Localidades

 Lombard (Doubs)
 Lombard (Jura)

 Lombard (Illinois)
 Lombard (Montana)

Desambiguações de topônimos